Birchall kan syfta på:

 Birchall, Antarktis – en udde i Antarktis
 Birchall, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Birchall, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Birchall Island – en ö i Ontario, Kanada
 Adam Birchall – en walesisk fotbollsspelare som sedan 2011 tillhör Gillingham